Romániai települések
 Tichilești (Brăila megye)
 Tichilești (Constanța megye)
 Tichilești (Tulcea megye)